Красихино — название населённых пунктов:

Россия 
 Красихино — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Красихино — деревня в Опочецком районе Псковской области.